Dieser Artikel behandelt die costa-ricanische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland. Costa Rica nimmt zum zweiten Mal an der WM-Endrunde teil. 2015 schied die Mannschaft nach der Gruppenphase als schlechtester Gruppendritter aus. Die Mannschaft qualifizierte sich als Halbfinalist der CONCACAF W Championship 2022.

Qualifikation 
Costa Rica musste sich zunächst für die CONCACAF W Championship 2022 qualifizieren. Dies gelang durch Siege in je zwei Heimspielen gegen St. Kitts und Nevis und Guatemala sowie zwei Auswärtsspielen gegen Curaçao und die Amerikanische Jungferninseln, wobei insgesamt 22:0 Tore erzielt wurden. Bei der CONCACAF W Championship wurden Panama mit 3:0 sowie Trinidad & Tobago mit 4:0 besiegt, womit der Einzug ins Halbfinale und damit die Qualifikation für die WM-Endrunde feststand. Im dritten Gruppenspiel konnte damit die 0:2-Niederlage gegen Kanada und im Halbfinale die 0:3-Niederlage gegen Rekordweltmeister USA verkraftet werden.

Insgesamt kamen 24 Spielerinnen zum Einsatz, von denen 14 schon im Kader für die WM 2015 standen. Fünf Spielerinnen wurden in allen neun Spielen eingesetzt. Beste Torschützin war wieder Raquel Rodríguez mit sieben Toren davon sechs in der Qualifikation. Insgesamt erzielten elf Spielerinnen 28 Tore, davon 22 in der Qualifikation zur CONCACAF W Championship 2022. Hinzu kam ein Eigentor.

Qualifikation zur CONCACAF W Championship 2022 

|}

Spielergebnisse

CONCACAF W Championship 2022

Gruppenspiele 

|}

K.-o.-Runde

Vorbereitung 
Die ersten Spiele nach der geglückten Qualifikation waren zwei Auswärtsspiele im September 2022 gegen Kolumbien, die mit 0:1 und 0:2 verloren wurden. Im Oktober gab es zwei Spiele gegen WM-Neuling Philippinen, die 1:1 und 2:1 endeten. Im November wurde gegen die Niederlande mit 0:4 und Portugal mit 0:1 verloren. Im Februar 2023 spielten die Costa-ricanerinnen beim „Women’s Revelations Cup“ in Mexiko gegen Mexiko sowie die WM-Teilnehmer Kolumbien und Nigeria. Mit zwei 1:1-Remis gegen Kolumbien und Mexiko und einer 0:1-Niederlage gegen Nigeria wurde Costa Rica Vierter des Turniers.

Endrunde 
Für die am 22. Oktober 2022 stattgefundene Auslosung war die Mannschaft Topf 3 zugeordnet. Sie konnte somit in eine Gruppe mit einem der Gastgeber Australien oder Neuseeland oder Deutschland gelost werden. Die Mannschaft wurde in die Gruppe C gelost und spielt damit in der Gruppenphase in Neuseeland. Gruppenkopf ist Spanien, zugelost wurden Ex-Weltmeister Japan und WM-Neuling Sambia. Spanien war bereits Gegner bei der ersten Teilnahme 2015 und für beide war es das erste WM-Spiel, das 1:1 endete. Auch diesmal treffen beide im ersten Gruppenspiel aufeinander. Gegen Japan gab es 2017 eine 0:3-Niederlage in einem Freundschaftsspiel. Gegen Sambia wurde noch nicht gespielt.

Gruppenspiele 

|}
*: alle Anstoßzeiten in Ortszeit

Siehe auch 
Costa-ricanische Fußballnationalmannschaft der Frauen/Weltmeisterschaften

Einzelnachweise 

Costa Rica
2023